Эдуард Пульпе (, в русской историографии также Эдуард Вильгельм Александр Мартинович Пульпе; 22 июня 1880, Рига — 2 августа 1916) — французский и российский военный лётчик. Один из первых лётчиков латышского происхождения. Лётчик-ас Первой мировой войны.

Биография 
Родился 22 июня 1880 в Риге в семье состоятельного владельца магазина. В раннем детстве потерял отца. После окончания Александровской гимназии в 1899 году поступает на физико-математический факультет Московского университета. Во время учёбы в университете увлёкся авиацией и с 1906 по 1907 год занимался в кружке на кафедре механики в Московском университете вместе с Сергеем Чаплыгиным под руководством Н. Е. Жуковского над исследованием силы тяги воздушных винтов. После окончания университета ещё год учился в Германии в Гейдельбергском университете. С 1909 года преподавал математику в гимназии Людвига Берзиньша в Дубултах и в Рижской Александровской гимназии. В эти году он уже сам организовал авиационный кружок в Риге, силами которого был сконструировал и построен аэроплан оригинальной конструкции. На этом аэроплане Э. Пульпе выполнил несколько полётов.

В 1912 году уезжает во Францию, где оканчивает Парижскую авиационную академию и воздухоплавательную школу при Сорбонском университете в 1913 году. 19 декабря 1913 года получает во Франции диплом авиатора с правом совершать полёты на самолёте «Депердюссен».

С началом Первой мировой войны добровольно вступает в ряды французской армии. Пройдя дополнительное обучение, получил диплом военного пилота. Воевал в составе 23-й эскадрильи. В воздушных боях на западноевропейском театре войны сбил 6 германских самолётов. Стал первым среди российских лётчиков, добившихся звания аса с 5-ю воздушными победами. В мае 1916 года прибыл в Россию с группой французских лётчиков для обучения пилотов истребительной авиации в фронтовых условиях. Был направлен на Западный фронт, в 10-й авиационный дивизион, на фронте прикомандирован к 27-му корпусному авиаотряду. Однако в связи в резким ухудшением воздушной обстановке в полосе Юго-Западного фронта, где для противодействия русскому Брусиловскому прорыву немцы сосредоточили большие силы авиации, в начале июля в составе группы из 4-х французских лётчиков направлен на этот фронт и по прибытии был прикомандирован к 8-му истребительному авиационному отряду.

20 июля (2 августа) 1916 года погиб в воздушном бою против трёх германских аэропланов Albatros из состава 10-го боевого отряда 2-й боевой эскадры (KG.II) у села Рожице (район города Ковель). Победителем его считается германский ас Эрвин Бёме (1879—1917), одержавший 24 воздушные победы. Сбитый самолёт упал на берегу реки Стырь. Прах лётчика был с почестями доставлен в Ригу и захоронен на Большом кладбище.

Воинские звания в Французской армии 
 Сержант (Sergent) — 8.05.1915
 Аджюдан (Adjudant) — февраль 1916
 Младший лейтенант (Sous-lieutenant) — апрель 1916
 Лейтенант (Lieutenant) — май 1916

Награды 
 Орден Святого Георгия (6.08.1916, посмертно)
 Воинская медаль (Франция, 16.10.1915)
 Военный крест с четырьмя пальмами (Франция, 1916)

Примечания

Литература 
 
 Allen Durkota; Thomas Darcey; Victor Kulikov. The Imperial Russian Air Service: Famous Pilots and Aircraft and World War I. Flying Machines Press, 1995. , 9780963711021.
 Norman Franks; Russell Guest; Gregory Alegi. Above the War Fronts: The British Two-seater Bomber Pilot and Observer Aces, the British Two-seater Fighter Observer Aces, and the Belgian, Italian, Austro-Hungarian and Russian Fighter Aces, 1914—1918: Volume 4 of Fighting Airmen of WWI Series: Volume 4 of Air Aces of WWI. Grub Street, 1997. , .
 Norman Franks. Nieuport Aces of World War I. Osprey Publishing, 2000. , .
 Norman Franks; Hal Giblin. Under the Guns of the Kaiser’s Aces: Bohme, Muller, Von Tutschek and Wolff: The Complete Record of Their Victories and Victims. Grub Street, 2003. , 
 Дольников М. Л., Дольникова М. Л. Икары российского неба. — Ногинск, 2005. — 251 с.
 Журнал «ИСКРЫ» № 30 от 31 июля 1916 года.

Ссылки 
 Who’s Who — Eduard Pulpe
 Latvijas kareivis Nr.16, 21. janvāri 1940.g. 

Авиаконструкторы Российской империи
Лётчики Российской империи
Пилоты-инструкторы
Лётчики Первой мировой войны (Франция)
Авиаконструкторы Латвии
Лётчики Латвии
Выпускники авиационных вузов
Выпускники Рижской Александровской гимназии
Выпускники Императорского Московского университета
Похороненные на Большом кладбище
Награждённые французским Военным крестом 1914—1918